Csehország
 Želenice (Kladnói járás), község a Kladnói járásban
 Želenice (Mosti járás), község a Mosti járásban